Hans Hege ist der Name folgender Personen:

* Hans Hege (Landwirt) (1885–1983), deutscher Landwirt und Politiker
 Hans Hege (Mediziner) (1924–2018), deutscher Mediziner und Verbandsfunktionär
 Hans Hege (Jurist) (* 1946), deutscher Verwaltungsjurist
 Hans-Christian Hege (* 1954), deutscher Physiker und Informatiker
 Hans-Ulrich Hege (1928–2021), deutscher Diplomlandwirt, Pflanzenzüchter und Maschinenbauer in Hohebuch